LUB steht für:
 Least Upper Bound, englisch für „kleinste obere Schranke“, siehe Supremum
 Lübeckisches Urkundenbuch, siehe Codex diplomaticus Lubecensis
 Powiat Lubelski in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:
Ljub-
Lup
Loob

Abkürzung